El Campeonato sanmarinense 1985-86 fue la primera edición del  Campeonato sanmarinense de fútbol. Faetano conquistó el primer título.

Tabla de posiciones 
 Fuente: RSSSF

Enlaces externos 
 San Marino - Lista de tablas finales (RSSSF)

1986
Fútbol en 1985
Fútbol en 1986
San Marino en 1985
San Marino en 1986